Glossobalanus — рід напівхордових родини Ptychoderidae класу Кишководишні (Enteropneusta).

Класифікація 
Види подані згідно з World Register of Marine Species:

Glossobalanus 
 Glossobalanus alatus van der Horst
 Glossobalanus barnharti Cameron & Ostiguy, 2013
 Glossobalanus berkeleyi (Willey, 1931)
 Glossobalanus crozieri van der Horst, 1924
 Glossobalanus elongatus Spengel, 1904
 Glossobalanus hartmanae Cameron & Ostiguy, 2013
 Glossobalanus hedleyi (Hill, 1897)
 Glossobalanus indicus Rao, 1955
 Glossobalanus marginatus Meek, 1922
 Glossobalanus minutus Kowalevsky, 1866
 Glossobalanus mortenseni van der Horst, 1932
 Glossobalanus parvulus (Punnett, 1906)
 Glossobalanus ruficollis (Willey, 1899)
 Glossobalanus sarniensis (Koehler, 1886)
 Glossobalanus williami Cameron & Ostiguy, 2013

Примітки 

Напівхордові
Роди тварин